Лавз, Лавс () — имя латинского или єтрусского происхождения.
 Лавз — сын этрусского царя Мезенция, упоминавшийся в римской анналистической традиции.
 Лавз — сын царя Альба-Лонги Нумитора и брат Реи Сильвии.
 Лавс — евнух, начальник при царском ложе Византийского императора Феодосия II.